Джордж Меннерс (; около 1470, Этал, Нортумберленд, Королевство Англия — 27 октября 1513, Турне, Королевство Франция) — английский аристократ, 11-й барон де Рос с 1508 года. Участвовал в войнах с Шотландией и Францией, был номинирован в кавалеры ордена Подвязки, но не был избран. Его сын стал первым графом Ратленд.

Биография 
Джордж Меннерс принадлежал к рыцарскому роду, владевшему землями в Нортумберленде. Он родился в семье сэра Роберта Меннерса и его жены Элеаноры де Рос примерно в 1470 году; произошло это в поместье его отца Этал. По матери Джордж приходился племянником Эдмунду де Росу, 10-му барону де Рос, неженатому и находившемуся с 1492 года под опекой своего зятя, сэра Томаса Ловела.

12 мая 1490 года Меннерс был зачислен в юридическую корпорацию Линкольнс-Инн. В 1495 году, после смерти отца, он унаследовал семейные владения. Под началом Томаса Говарда, графа Суррея, Джордж участвовал в шотландской кампании 1497 года, во время которой (30 сентября) был посвящён в рыцари. Он присутствовал при встрече короля Генриха VII с эрцгерцогом Филиппом близ Кале в 1500 году. В ноябре 1501 года Меннерс был в числе английских аристократов, встречавших Екатерину Арагонскую, невесту Артура, принца Уэльского (с 1509 года — жену короля Англии Генриха VIII).

В 1508 году умер Эдмунд де Рос. После этого сэр Джордж унаследовал обширные земли в северных графствах и занял место в палате лордов как 11-й барон де Рос, а примерно в 1509 году получил владения бездетной тётки, Изабеллы Ловел. 27 апреля 1510 года его номинировали в кавалеры ордена Подвязки, но избран он не был. В 1512 году Меннерс исполнял обязанности мирового судьи в Суррее. В 1513 году он участвовал в походе во Францию, где руководил осадой Теруана и присутствовал при осаде Турне. Барон серьёзно заболел примерно в то время, когда этот город сдался (23 сентября), и умер в Турне 27 октября того же года. Его тело привезли в Англию и похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Семья 
Джордж Меннерс был женат с 1490 года на Энн Сент-Леджер, дочери Томаса Сент-Леджера и Анны Йоркской; она приходилась двоюродной сестрой королеве Елизавете, жене короля Генриха VII. В этом браке родились:

 Томас Меннерс, 1-й граф Ратленд;
 Оливер Меннерс;
 Энтони Меннерс;
 сэр Ричард Меннерс;
 Джон Меннерс;
 Энн Меннерс, жена сэра Генри Капелла;
 Элеанора Меннерс, жена Джона Буршье, 2-го графа Бата;
 Кэтрин Меннерс, жена сэра Роберта Констебла;
 Сесили Меннерс;
 Маргарет Меннерс.

Вдова Меннерса умерла 21 апреля 1526 года и была похоронена в церкви Святого Георгия в Виндзоре, рядом с мужем.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Бароны де Рос